Die Ginny Championships 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Honolulu. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 9. bis 13. November 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Honolulu
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien